Il Rio della Tana è un rio della Toscana.

Il percorso 

Nasce a Lastra a Signa dalla collina di Piandaccoli per poi sfociare nel torrente Pesa, di cui è un affluente di destra.

Il bacino del Rio della Tana 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Affluenti

Affluenti di sinistra
 Rio di Gavignano

Voci correlate 
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Tana
Tana